Linderbach ist der Name folgender Orte:
 Linderbach, Ortsteil von Erfurt, Thüringen

Linderbach ist der Name folgender Flüsse:
 Linderbach (Gramme), Zufluss der Gramme, Thüringen
 Linderbach (Lohr), linker Zufluss der Lohr, Bayern

Siehe auch:
 Lindenbach